Чонград може да се отнася за:

 Чонград - област в Унгария.
 Чонград - град в Унгария.